FRA se poate referi la:

 codul IATA pentru Aeroportul Internațional Frankfurt
 Federația Română de Aikido
 Federația Română de Atletism